Avenida do Contorno pode se referir a:

 Avenida do Contorno (Belo Horizonte)
 Avenida do Contorno (Feira de Santana)
 Avenida do Contorno (Niterói)

Desambiguação